René Schmidt (* 30. März 1984) ist ein ehemaliger deutscher Downhill-Mountainbikerennfahrer und seit 2013 Fahrtechniktrainer der deutschen Cross Country Mountainbike Nationalmannschaft.

Zu seinen größten Erfolgen im Downhill gehören Top Ten Platzierungen an den Deutschen Meisterschaften 2009, 2010, 2011 und 2013, die Nominierung zur Weltmeisterschaft 2010 in den USA sowie zur Europameisterschaft 2010 in Norwegen.

Als Fahrtechniktrainer betreute er die deutsche Cross Country Nationalmannschaft u. a. an den Weltmeisterschaften 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 sowie an den Olympischen Sommerspielen 2016.

Im Rahmen internationaler Veranstaltungen oder Fahrtechnikkursen, trainierte er unter anderem folgende deutschen Spitzensportler:
 Sabine Spitz
 Helen Grobert
 Adelheid Morath
 Elisabeth Brandau
 Sofia Wiedenroth
 Manual Fumic
 Moritz Milatz
 Julian Schelb
 Ben Zwiehoff
 Markus Bauer
 Simon Stiebjahn

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Radsportler (Deutschland)
Mountainbikefahrer
Downhill
Deutscher
Geboren 1984
Mann